Vayson est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Maximilien Vayson (1787-1863), homme politique français ;
 Paul Vayson (1841-1911), artiste peintre français.